Molekulska formula -{C12H8Cl2O2S}- se može odnositi na:

 Fentiklor
 4,4'-Dihlorodifenil sulfon

en:C12H8Cl2O2S